Пила Сека има више значења:

 Пила Сека (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пила Сека (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику